Геннингс — немецкая фамилия. Известные носители:

 Геннингс, Вильгельм Александрович (1861—1918) — русский генерал-майор.
 Геннингс, Оскар Александрович (1855—1914) — русский генерал-лейтенант.

См. также 
 Геннинг
 Хеннингс